Кубок Першого каналу 2019 — 52-й міжнародний хокейний турнір у Росії, пройшов 12—15 грудня 2019 року в Москві у рамках Єврохокейтуру. Ще по одному матчу провели в Санкт-Петербурзі і чеському місті Плзень.

Підсумкова таблиця

Результати

Найкращі гравці турніру

Посилання 
 Результати турніру  

Московський міжнародний турнір з хокею
Єврохокейтур
2019 у хокеї з шайбою
Грудень 2019
2019 у Росії